Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2001 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Tommy Robredo (primo turno)
 Alexandre Simoni (ultimo turno)
 Markus Hipfl (ultimo turno)
 Juan Antonio Marín (ultimo turno)

 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Luis Horna (Qualificato)
 Christian Ruud (Qualificato)
 Martín Rodríguez (Qualificato)

Qualificati 

 Guillermo Cañas
 Luis Horna

 Martín Rodríguez
 Christian Ruud

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2001